Gersberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Berge
 Gersberg (Berg, Nordrhein-Westfalen), ein Berg mit Höhe:403m Neuenrade, Märkischer Kreis, Regierungsbezirk Arnsberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Lage:)
 Gersberg (Berg, Bayern), Höhe:491m, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland(Lage:)
 Orte, Ortsteile, Ortslagen
 Gersberg (Eppendorf), Ortslage der Gemeinde Eppendorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen, Deutschland
 Gersberg (Leinburg), Ortsteil der Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern, Deutschland
 Gersberg (Salzburg), Ortslage am Stadtberg Gaisberg der Stadt Salzburg, Land Salzburg, Österreich

Gersdorf ist der Familienname folgender Personen: 
 Nadine Gersberg (* 1977), deutsche Politikerin (SPD), MdL